Vatshé o Vatshe Mamikonian (armeni Վաչե Մամիկոնյան) fou sparapet d'Armènia en temps del rei Khosrov II d'Armènia (s. IV).

Era fill d'Artavazd I Mamikonian, el membre més antic conegut de la família Mamikonian, qui fou sparapet vers l'any 300.

Els feudals Manavazian (senyors de Manavazkert o Malazgird) i el Urduni (senyors del Ordoru) es van enfrontar durament a Armènia. El rei va intentar posar pau però no ho va aconseguir i ho va encarregar a Vatshé Mamikonian, que va exterminar a les dues cases, i les seves terres foren donades en part als bisbes de Manazkert i Bassèn. Vatshé Mamikonian i Vahan Amatuni també van derrotar els Beznuní del Beznunik (regió de Khelat) que s'havien aliat als perses, i els van confiscar les terres. Sanatruk, príncep aghuan de la regió de Phaitarakan (la regió a la confluència entre el Kura i l'Araxes) que restava fidel al paganisme, va envair Armènia ajudat pels alans i altres tribus del Caucas i van assetjar a Khosrov II a la fortalesa de Tariunq (després Bayazid) a la província de Kogovit, però el rei amb l'ajut del Vatché Mamikonian, Bagrat Bagratuní, Vahan Amatuni, Mehudak Reixtuní, i Garegin Reixtuní, i de forces romanes dirigides pel general Antíoc, va poder-los rebutjar i els invasors foren derrotats prop de Valarshapat, i després altre cop davant Oshakan (regió d'Aragatzotn), batalla en la qual Sanatruk va morir. Vatché fou substituït al front dels Mamikonian pel seu fill Vasak Mamikonian. Un altre Vatché Mamikonian, de filiació no establerta (possible fill de Vardan Mamikonian), va dirigir la família vers el 376 després de l'assassinat de Muixel I Mamikonian, per decisió del rei, però va abdicar quan va arribar Manuel Mamikonian de Pèrsia vers el 377.

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Prínceps d'Armènia